TWE steht für:
 Tageswohnungseinbruch, genutzte Untergruppe des Wohnungseinbruchs (Kriminologie)
 Tausend Währungseinheiten, Einheit auf Formularen
 Test of Written English, ein Test über die Kenntnisse der englischen Sprache
 Teutoburger Wald-Eisenbahn, Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn) des öffentlichen Verkehrs mit Sitz in Gütersloh
 Transwede (ICAO-Code), ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Transwede Airways (ICAO-Code), schwedisches Unternehmen, das Flugzeuge für andere Unternehmen betreibt
 Trans World Express, ehemalige US-amerikanische Zubringerfluglinie
 Treasury Wine Estates, australischer Weinproduktions- und Weinhandelskonzern
 TWE (Unternehmen), Hersteller von Vliesstoffen mit Hauptsitz in Emsdetten, Nordrhein-Westfalen

twe steht für:
 Teiwa (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung